Lecanorales är en ordning av lavar. Lecanorales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar